Хегерманн — фамилия. Известные носители:

 Хегерманн, Дидерик (1763—1835) — норвежский военный и государственный деятель, генерал-майор, военный министр Норвегии (1815—1816).
 Хегерманн-Линденкроне, Йохан Хенрик (1765—1849) — датский военачальник.
  (1807—1893) — датский военачальник.
 Хегерманн-Линденкроне, Йохан (1838—1918) — датский дипломат.

См. также 
  — датский дворянский род.